The Kinks () — британская рок-группа, образованная в Масвелл-Хилл, северном Лондоне, в 1963 году братьями Реем и Дейвом Дэвисами. Они считаются одной из самых влиятельных рок-групп 1960-х годов. Группа возникла в разгар британского ритм-энд-блюза и мерсибита и недолго участвовала в британском вторжении в Соединённые Штаты, пока их гастроли не были запрещены в 1965 году. Их третий сингл, написанный Реем Дэвисом «You Really Got Me», стал международным хитом, возглавив чарты в Соединённом Королевстве и достигнув Топ-10 в Соединённых Штатах.

Музыка The Kinks опиралась на широкий спектр влияний, включая американский R&B и рок-н-ролл, а затем заимствованный британский мюзик-холл, фолк и кантри. Группа приобрела репутацию отражателя английской культуры и образа жизни, чему способствовал остроумно-наблюдательный стиль письма Рея Дэвиса, и проявился в таких альбомах, как Face to Face (1966 г.), Something Else (1967 г.), The Village Green Conservation Society (1968 г.), Arthur (1969 г.), Lola Versus Powerman (1970 г.) и Muswell Hillbillies (1971 г.), а также сопровождающие их синглы, включая трансатлантический хит «Lola» (1970 г.). После периода затишья в середине 1970-х годов группа пережила возрождение в конце 1970-х и начале 1980-х годов с их альбомами Sleepwalker (1977 г.), Misfits (1978 г.), Low Budget (1979 г.), Give the People What They Want (1981 г.) и State of Confusion (1983 г.), последними из которых вышел один из самых успешных американских хитов группы «Come Dancing». Кроме того, такие группы, как Van Halen, The Jam, The Knack, The Pretenders и The Romantics, записали каверы на их песни, что помогло увеличить продажи пластинок The Kinks. В 1990-х годах такие брит-поп-группы, как Blur и Oasis, отмечали большое влияние группы.

Рей Дэвис (ритм-гитара, ведущий вокал, клавишные) и Дейв Дэвис (соло-гитара, вокал) оставались участниками группы на протяжении всего 33-летнего существования. Самый продолжительный участник группы Мик Эйвори (барабаны и перкуссия) был заменён Бобом Хенритом, ранее работавшим в Argent, в 1984 году. Оригинальный бас-гитарист Пит Куэйф был заменён Джоном Далтоном в 1969 году. После ухода Далтона в 1976 году Энди Пайл ненадолго стал басистом группы, а в 1978 году его заменил басист Argent Джим Родфорд. Сессионный клавишник Ники Хопкинс сопровождал группу в студии на многих их записях в середине-конце 1960-х годов. Группа стала официальной пятёркой в 1970 году, когда к ним присоединился клавишник Джон Гослинг. Гослинг ушёл из группы в 1978 году; сначала его заменил бывший участник Pretty Things Гордон Эдвардс, а затем, в 1979 году, Иэн Гиббонс. Группа дала своё последнее публичное выступление в 1996 году и распалась в 1997 году в результате творческой напряжённости между братьями Дэвисами.

У The Kinks было пять синглов из Топ-10 в американском чарте Billboard. Девять их альбомов вошли в Топ-40. В Великобритании у них было семнадцать синглов из Топ-20 и пять альбомов из Топ-10. Четыре альбома The Kinks были сертифицированы RIAA как золотые, и группа продала 50 миллионов пластинок по всему миру. Среди многочисленных наград они получили премию Айвора Новелло за «Выдающиеся заслуги перед британской музыкой». В 1990 году первоначальные четыре участника The Kinks были введены в Зал славы рок-н-ролла, а также в Зал славы музыки Великобритании в ноябре 2005 года. В 2018 году, после нескольких лет отказа от воссоединения из-за вражды братьев и сложных отношений между давним барабанщиком Миком Эвори и Дейвом, Рей и Дейв Дэвисы, наконец, объявили, что работают над реформированием The Kinks, с участием Эвори. Однако комментарии, сделанные каждым из братьев Дэвис в 2020 и 2021 годах, указывают на то, что за годы, прошедшие с момента первоначального объявления, был достигнут незначительный (если вообще был) прогресс в направлении реального воссоединения группы для их нового студийного альбома.

История

Истоки и первые годы (1963—1965) 
У истоков группы стояли братья Дэвисы, Рэй и Дэйв, которые выросли в Лондоне. Одно время на роль вокалиста претендовал ещё Род Стюарт. Большую часть песенного репертуара группы написал Рэй. В 1963 году братья назвали свою команду The Ravens и заключили контракт на запись альбома. Подобно большинству британских групп того времени, The Ravens играли блюз, а их кумирами были ритм-энд-блюзовые музыканты из США. Первым синглом Дэвисов, выпущенных под именем The Kinks, была кавер-версия «Long Tall Sally» Литтл Ричарда.

В августе 1964 года динамичный сингл в стиле гаражный рок «You Really Got Me» дебютировал в Великобритании на первом месте. Шумный успех сопутствовал ему и в США. Слушателям запомнился яростный гитарный проигрыш (рифф), построенный всего лишь на двух аккордах. Инструментовка песни производила впечатление нарочитой грубости, необработанности. Успех этой композиции, наряду с некоторыми композициями The Beatles и The Who, привёл к утяжелению рок-музыки в целом и проложил дорогу для возникновения таких течений, как хард-рок, панк-рок и хеви-метал.

В течение следующего года The Kinks выпустили ряд успешных записей («All Day and All of the Night», «Tired of Waiting for You») и непрерывно выступали — главным образом в США. Музыкальные критики включили их наряду с The Beatles, The Rolling Stones и The Who в «большую четвёрку» (Big Four) рок-групп «британского вторжения» в Штаты. Между тем американские консерваторы возмущались тем, что популярность английских групп в США привела к упадку национальной музыкальной индустрии. По-видимому, именно в протекционистских целях на исходе лета 1965 года The Kinks было запрещено выступать с концертами в этой стране.

Концептуальные альбомы (1965—1973) 
Закрытость американского рынка привела к тому, что The Kinks претерпели превращение в самую английскую из всех рок-команд. В течение последующих нескольких лет они черпали вдохновение не в калифорнийской психоделии, а в лондонских мюзик-холлах и национальной эстраде. В 1966 году они выпустили один из первых концептуальных альбомов — «Face to Face». Летом того года самым крупным хитом в Великобритании стала их сатирическая песня «Sunny Afternoon». К этому времени стало ясно, что Дэйвис вырос в по-настоящему крупного поэта-песенника. В 1967 году была записана едва ли не самая известная его мелодия, «Waterloo Sunset», которая по опросу Би-би-си была признана самими англичанами лучшей песней о Лондоне.

С распространением психоделии в Европе популярность The Kinks у себя на родине стала падать. Как раз в это время им был разрешён въезд в США. Они пустились в очередные гастроли по Америке, предварительно выпустив один из своих самых сильных концептуальных альбомов — «Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire)». Период с 1967 по 1972 год считается золотым временем в истории группы. С выходом хитового сингла «Lola» (1970) они вернулись к более тяжёлому звучанию, которое отличало их ранние работы. Главный герой этой песни — трансвестит: весьма рискованная тема для популярной музыки того времени.

Последние альбомы (1973—1996) 

C 1973 по 1976 год The Kinks в очередной раз переосмыслили свой образ. В этот период Рэй Дэйвис занялся написанием рок-опер, для постановок которых состав группы был значительно расширен. Первая рок-опера Дэйвиса, «Preservation», имела много общего с водевилем и с треском провалилась. Несмотря на холодный приём, за ней последовали ещё три аналогичных проекта. В начале 1980-х The Kinks частично смогли вернуть былую популярность. Их новые записи были близки по стилистике к «новой волне»; особенно успешным оказался сингл «Come Dancing» (1983).

Со второй половины восьмидесятых отношения между Рэем и Дэйвом — двумя столпами группы — стали портиться. Новые записи коллектива не пользовались успехом ни у критиков, ни у публики. Оба брата всё больше времени уделяли личной жизни и сольным проектам, а с 1997 года и вовсе перестали общаться. В 1983 году у Рэя Дэйвиса и Крисси Хайнд из The Pretenders родилась дочь. Определённый всплеск интереса к The Kinks наблюдался в середине 1990-х, когда молодые команды Blur и Oasis признали в англоцентричных братьях Дэвисах предшественников брит-попа.

Воссоединение группы (2008 — настоящее) 
В ноябре 2008 года BBC News сообщило, что Рэй Дэвис подтвердил многочисленные слухи о воссоединении группы в скором времени.
Распад коллектива, который не был заявлен официально, был связан с неважным здоровьем Дэйва Дэйвиса, пережившего сердечный приступ в 2006 году. Сам Дэйв участвовать в воссоздании группы отказался, никак это не прокомментировав. 23 июня 2010 года в возрасте 66 лет скончался оригинальный басист группы Пит Куэйф. 20 января 2018 года скончался давний басист группы Джим Родфорд.

В июне 2018 года братья Дэвис заявили, что работают над новым студийным альбомом The Kinks с Avory, но к началу 2021 года так и не было выпущено ни одной записи. В июле 2019 года от рака умер бывший клавишник Ян Гиббонс. В том же месяце группа заявила, что работает над новой музыкой. В интервью The New York Times в декабре 2020 года Рэй Дэвис не указал, что проделана большая работа, сказав: «Я хотел бы снова поработать с Дэйвом — если он будет работать со мной». Отвечая на вопрос о воссоединении в интервью, опубликованном в январе 2021 года, Дэйв Дэвис сказал: «Мы уже об этом говорили. Я имею в виду, что материала много, и, знаете, это ещё может произойти.» Нет никаких признаков того, что группа начала активную студийную работу над новым материалом, и за исключением Мика Эвори и братьев Дэвисов нет ни слова о воссоединении группы (если таковое имеется) с другими бывшими ныне живущими участниками Kinks, которые могли быть частью воссоединения.

Участники 
Текущий состав
 Рэй Дэвис () — вокал, ритм-гитара, клавишные, гармоника (1963—1996, 2018—настоящее)
 Дейв Дэвис () — соло-гитара, слайд-гитара, бэк и ведущий вокал, банджо (1963—1996, 2018—настоящее)
 Мик Эвори () — ударные, перкуссия (1963—1984, 2018—настоящее)
Бывшие участники
 Пит Куэйф () — бас-гитара, бэк-вокал (1964—1966 1966—1969; умер в 2010)
 Джон Далтон () — бас-гитара, вокал (1966«John Dalton: bass player in the Kinks — twice.» http://www.craigmorrison.com/spip.php?article114  (2015), 1969—1976)
 Энди Пайл () — бас-гитара (1976—1977)
 Джим Родфорд () — бас-гитара, бэк-вокал (1978—1996; умер в 2018)
 Джон Гослинг () — клавишные, бэк-вокал (1970—1978)
 Гордон Джон Эдвардс () — клавишные, бэк-вокал (1978—1979; умер в 2003)
 Ян Гиббонс () — клавишные, бэк-вокал (1979—1989, 1993—1996; умер в 2019)
 Боб Хенрит () — ударные, перкуссия (1984—1997)
 Марк Хейли () — клавишные, бэк-вокал (1989—1993)

Принимавшие участие в записи
 Раса Дэвис () — бэк-вокал от Kinks  до The Kinks Are the Village Green Preservation Society 
 Бобби Грэйем () — ударные, перкуссия на некоторых треках альбомов Kinks  и Kinda Kinks 
 Ники Хопкинс () — клавишные, фортепиано 
 Клем Каттини () — ударные, перкуссия на некоторых треках The Kink Kontroversy  и наложение ударных на Misfits 

Духовая секция
 Майк Коттон () — труба (1971–1972, 1977–1978)
 Джон Бичем () — тромбон, туба (1971–1974, 1977–1978)
 Алан Холмс () — саксофон, кларнет (1971–1974)
 Лори Браун () — труба (1973–1974)
 Ник Нивалл () — саксофон, кларнет, клавишные, конги (1977–1985; умер в 2010)

Временная шкала

Дискография 

Указаны только официальные студийные альбомы, изданные в Великобритании во время существования группы; более подробная дискография представлена в основной статье.

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный фан-сайт
 Официальный сайт Дейва Дэвиса
 Русский фан-сайт

The Kinks
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1963 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы из Лондона
Рок-группы Великобритании
Поп-группы Великобритании
Члены Зала славы рок-н-ролла
Исполнители RCA Records
Исполнители Arista Records
Исполнители Pye Records
Представители британского вторжения